Mosteiro (Lajes das Flores), een plaats in de Portugese gemeente Lajes das Flores
 Mosteiro (Oleiros), een plaats in de Portugese gemeente Oleiros
 Mosteiro (Vieira do Minho), een plaats in de Portugese gemeente Vieira do Minho